Grundy County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Grundy County, Illinois 
 Grundy County, Iowa 
 Grundy County, Missouri 
 Grundy County, Tennessee